Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2012 vond plaats van 11 tot en met 18 juni 2012 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 31e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Het toernooi werd geplaagd door regen, waardoor de finale pas op maandag 18 juni kon gespeeld worden. De Amerikaanse kwalificante Melanie Oudin won de eindstrijd in twee sets van de als vijfde geplaatste Servische Jelena Janković. Het was de eerste WTA-toernooizege van Oudin.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| RD1-seed1=5/WC
| RD1-team1=| RD1-score1-1=62
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=Q
| RD1-team2= Zheng Jie
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3=1
| RD1-seed3=8
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= Melanie Oudin
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=5/WC
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Melanie Oudin
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Eerste kwart 

 Tweede kwart 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Roberta Vinci
| RD1-score01-1= 
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=bye
| RD1-score02-1= 
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Alberta Brianti
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Virginie Razzano
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Paula Ormaechea
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Heather Watson
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Chang Kai-chen
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Elena Baltacha
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Tamira Paszek
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Anne Keothavong
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Zheng Jie
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Lesja Tsoerenko
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Michaëlla Krajicek
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=0r
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=66
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=bye
| RD1-score15-1= 
| RD1-score15-2= 
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Mona Barthel
| RD1-score16-1= 
| RD1-score16-2= 
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Roberta Vinci
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Virginie Razzano
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=r
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Heather Watson
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= Elena Baltacha
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Anne Keothavong
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Zheng Jie
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Birmingham 2012
Birmingham